Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 11–15 października 1964 w Tokio, w Japonii.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1964
1964